Байконыс (, до 2019 г. — Степногорское) — село в Степногорской городской администрации (до 2013 года — в Аккольском районе) Акмолинской области Казахстана. Административный центр Богенбайского сельского округа. Код КАТО — 111847100.

География 
Село расположено в 46 км на юго-восток от центра городской администрации города Степногорск, в 247 км на юго-восток от областного центра города Кокшетау. Близ села проходит автодорога P-6.

Улицы 

 ул. Атамекен,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Жана омир,
 ул. Желтоксан,
 ул. Женис,
 ул. Сары-арка,
 ул. Ыбырая Алтынсарина.

История 
В 1964 году на территории Целиноградской области Ерментауского района создаётся совхоз «Целиногорский» как отделение совхоза «Минский». В 1965 году он переименовывается в совхоз «Степногорский» и становится самостоятельным хозяйством. Первым директором совхоза являлся Ноженко Иван Пантелеевич.

В 1966 году была открыта сельская библиотека. 

В 1972 была построена новая школа, в 1973 детский сад. Также был введен в эксплуатацию водопровод с центральной фильтровальной станцией.

В 1990 году был построен Дом культуры.

До 1993 года административно был в составе Селетинского района, в 1993-2013 в Аккольском районе, с 2013 - в составе городской администрации Степногорска.

Объекты 
На территории села функционирует ТОО «Акбай Мермухан».

Население 
В 1989 году население села составляло 1627 человек (из них русских 42%).

В 1999 году население села составляло 990 человек (478 мужчин и 512 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 476 человек (242 мужчины и 234 женщины).

Примечания

Ссылки 
 Аппарат акима Богенбайского сельского округа 
 Село на карте городской администрации Степногорска 

Населённые пункты Степногорской городской администрации